Francisque Teyssier (Selon de Provença, 1969), ciclista francès professional entre 1992 i 2000 
 Jacques Teyssier (Annonay, Ardecha, Rhône-Alps, 1955 - Berlín, 2009), activista franco-alemany dels drets LGBT 
 Louis-Casimir Teyssier (Albi, 1821- 1916), militar i felibre occità